Il singolare del Qatar Telecom German Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Ana Ivanović era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Elena Dement'eva.
Dinara Safina ha battuto in finale Elena Dement'eva 3-6,6-2,6-2.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Qatar Telecom German Open 2008